Птолемаидская епархия – название церковных структур различных христианских церквей.

 Архиепархия Птолемаиды Фиваидской – титулярная архиепархия Римско-Католической церкви;
 Птолемаидская епархия – митрополия Александрийской православной церкви.